Огнёвский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Огнёвский сельсовет — в Усть-Калманском районе Алтайского края.
 Огнёвский сельсовет — в Становлянском районе Липецкой области.